Художественная галерея имени В. О. Фомичёва — публичная художественная галерея созданная в 2003 году из 140 работ заслуженного художника РСФСР Василия Осиповича Фомичёва подаренных городу Саратову вдовой Марией Петровной Фомичёвой. Сегодня галерея насчитывает порядка 200 работ мастера и располагается в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского.

Многим россиянам и иностранцам сегодня хорошо известно имя одаренного волжского живописца, заслуженного художника России Василия Осиповича Фомичёва. Его искусство неповторимо и многообразно. Всю свою жизнь художник посвятил родной Волге и волгарям. Более 2000 этюдов и картин составили его творческое наследие, разлетевшееся в виде призов Всесоюзной художественной лотереи по всей огромной стране и за её пределы. Они экспонировались в художественных музеях и галереях России, Прибалтики, Кавказа, Средней Азии, Израиля, Германии, Италии, США, Канады, Чили и ряда других стран. Творчество В. Фомичёва признано ярким, оригинальным и самобытным. Оно востребовано, высоко ценится искусствоведами, коллекционерами, аукционерами и быстро разошлось в различные частные собрания и галереи.

Повторив подвиг А. П. Боголюбова по созданию Радищевского художественного музея, Мария Петровна Фомичёва, вдова художника передала в дар городу Саратову 200 произведений своего мужа, считая, что они должны принадлежать его малой родине, народу. На их основе в 2003 году в Саратове была создана Художественная картинная галерея имени В. О. Фомичёва.

Сегодня Художественная галерея имени В. О. Фомичёва успешно действует при Музее — усадьбе Н. Г. Чернышевского. Здесь регулярно проводятся встречи с прекрасным художников и любителей искусств разных поколений, лекции, беседы, экскурсии, консультации, мастер-классы и открытые уроки. И все это на фоне сменяющихся экспозиций картин и этюдов большого мастера. 
В годовщины рождения и памяти Василия Осиповича сюда приходят родные, близкие и почитатели его таланта. Они приносят к автопортрету художника живые цветы, посвящают ему свои живописные произведения, воспоминания, стихи и песни. Летом на усадьбе Н. Г. Чернышевского и вокруг галереи проводятся пленэры учащихся художественных школ и студий, воспитанников художественного училища, художников-любителей и многие их работы посвящаются В. О. Фомичёву.

В последнее время в художественной галерее наряду с традиционными стали практиковаться и новые эффективные формы работы по привлечению и воспитанию юных художников. Так, в прошлом году здесь состоялись фото сессии молодоженов и чествования по торжественному случаю их бракосочетания. 22 августа галерея В. О. Фомичёва стала центром празднования 100-летия со дня рождения выдающегося скульптора России А. П. Кибальникова. Здесь были выставлены изумительный портрет скульптора кисти Фомичёва, бюст Н. Г. Чернышевского, фотовыставки, прошел вечер воспоминаний о нашем земляке, народном художнике СССР. А в ноябре того же года 5 работ В. О. Фомичёва были представлены на выставке в Москве, в лицее при Академии художеств России.

В сентябре галерее собрались воспитанники детской художественной школы г. Саратова со своими педагогами и родителями. Для родителей проведены экскурсии по Музею Н. Г. Чернышевского, а детям дан открытый урок преподавателем ДХШ Н. М. Никифоровой «Рисуй как Фомичёв». Суть его состояла в том, чтобы подобрать цветовую палитру на примере отдельных полотен В. О. Фомичёва и затем воплотить её в своих рисунках. На выставке учащихся ДХШ и ДШИ состоялась презентация Городского конкурса детского рисунка «Мои земляки вчера и сегодня», проводимого Управлением по культуре Администрации муниципального образования г. Саратов, и Музеем Н. Г. Чернышевского. В рамках этого конкурса проведены праздники посвящения в юные художники, мастер-классы и открытые уроки «Рисуй как Фомичёв», пленэры и выставки. В конкурсе приняло участие более 70 детей и подростков с 5 до 16 лет с сотней рисунков и портретов по 4 номинациям. Из 102 представленных на конкурс работ компетентное жюри выявило 30 победителей: лауреатов и дипломантов, а также призёров зрительских симпатий. В годовщину галереи в музее состоялось торжественное подведение итогов конкурса и вручение наград. Все участники конкурса получили дипломы за участие, призы в виде альбомов для рисования, конфеты и воздушные шары, а лауреаты и дипломанты — соответствующие дипломы и краски, преподаватели школ и студий — благодарственные письма. После поздравлений и напутствий был дан небольшой детский концерт. Собравшиеся высказали пожелание, чтобы конкурсы детского рисунка проводились и в дальнейшем.

22 ноября родные, близкие и почитатели таланта В. О. Фомичёва собрались отметить День его памяти. Писатели, журналисты, товарищи и ученики художника рассказывали о его плодотворной жизни и творчестве, делились своими сокровенными воспоминаниями и впечатлениями.

Знаменательное событие происходило в галерее в канун Нового года. Её в первый раз посетили учащиеся подготовительного отделения Детской художественной школы г. Саратова. Их педагоги и сотрудники музея М. А. Шобухова и А. А. Царева приобщали малышей 5—6 лет к сокровищам искусств. Начиналось это крещение в Художественной галерее имени В. О. Фомичёва, где для них проведена викторина «Ах, ты, Зимушка — Зима» на знание видов и жанров изобразительного искусства. А самым эрудированным вручены памятные сувениры и конфеты. Затем они рассказывали стихи и загадки о зиме и различных её проявлениях и показывали свои рисунки на заданную тему. Дети изображали сказочные Теремки с их обитателями: зверями, птицами насекомыми и разыгрывали с ними сказочные представления. И все это происходило на фоне этюдов и картин заслуженного художника России Василия Осиповича Фомичёва.

Художественную галерею посещают не только граждане России, но и наши гости из за рубежа. Знаменитый словацкий, художник Лауреат международной премии имени Сальвадора Дали Андрей Смолак оставил в книге посетителей такую запись: «Вторя ему хочется пожелать: Живи, Галерея!»

Музеи Саратова